Лесно́й — агрогородок в Минском районе Минской области Белоруссии. Административный центр Боровлянского сельсовета. Расположен в 6 километрах от Минской кольцевой автодороги и в 14 километрах от центра города Минска.

История 
 1582 год — Боровляны впервые упоминаются в документах как собственность князя Б. Соломорецкого.
 1600 год — Боровляны — собственность Л.Ратомской и княгини Г. Друцкой-Горской,
 1800 год — Боровляны переходят во владение коллежского асессора А. Ратомского.
 На протяжении XIX века деревня не раз меняла своих владельцев, а в 1870 году вошла в состав Острошицгородокской волости.
 1960 год — Боровляны получают вторую жизнь: неподалёку от деревни строится научный городок и комплекс лечебно-оздоровительных учреждений.
 1965 год — рядом с Боровлянами заложен первый многоквартирный жилой дом, с которого начался посёлок Лесной.
 2006 год — начато строительство нового квартала Зелёный Бор.
 2010 год  — поселок Лесной перешел в разряд агрогордков.
 2012 год — квартал Зелёный Бор насчитывает 14 жилых домов.
 2017 год — завершается строительство квартала Зелёный Бор-3, который состоит из 5 домов и является продолжением квартала Зелёный Бор, но формально принадлежит к деревне Боровляны, улица Березовая роща

Постоянное расширение сетей коммуникаций, инфраструктуры, дорог и транспортного сообщения послужило толчком для развития и соседней деревни Боровляны. С годами территориальные границы между двумя населёнными пунктами стали условными, и теперь оба населенных пункта часто воспринимаются как единый жилой массив под общим названием Боровляны.

Здравоохранение 
На территории посёлка расположены
 Минская областная детская клиническая больница
 Минская областная клиническая больница
 Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова
 Республиканский клинический госпиталь инвалидов Великой Отечественной Войны имени П. М. Машерова
 Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии

Население 
В 2008 зарегистрировано 10077 человек.

В 2018 зарегистрировано 19371 человек.

Транспорт 
Посёлок Лесной связан с Минском несколькими автобусными маршрутами, а также маршрутными такси. Кроме того, существует несколько междугородных рейсов в города Минской области. В основном это обусловлено наличием в посёлке нескольких медицинских учреждений, в том числе РНПЦ Онкологии.

Разворотное кольцо — конечная остановка «Зеленый бор» (автобусы, маршрутные такси).

Разворотное кольцо — остановка «Областная больница» (автобусы, маршрутные такси, пригородные автобусы и маршрутные такси в отдельные населенные пункты).

Разворотное кольцо — остановка «Тубдиспансер» (автобусы, маршрутные такси).

Улицы 
С момента основания поселка Лесной дома традиционно нумеровались без обозначения улиц, однако дома квартала Зелёный Бор относятся к улице Н. Н. Александрова

Достопримечательности 
 Храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы 
 Обелиск воинам ВОВ.

Примечания

Ссылки 
 Минский райисполком

Агрогородки Минского района